Ernst von Sachsen bezeichnet folgende Personen:

 Ernst (Sachsen) (1441–1486), Kurfürst von Sachsen
 Ernst II. von Sachsen (auch Ernst von Wettin; 1464–1513), Erzbischof von Magdeburg

 Ernst (Sachsen-Hildburghausen) (1655–1715), Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Ernst von Sachsen-Meiningen (1859–1941), Prinz von Sachsen-Meiningen